Аарн Таркас (1923—1976) — фінський кінорежисер, сценарист, продюсер та актор.
 Тарс Таркас — вигаданий персонаж марсіанського циклу Едгара Райса Берроуза.